Ку́дринский сельсове́т — сельское поселение в Тогучинском районе Новосибирской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Кудрино.

География 
Расположен в юго-восточной части Новосибирской области. Протекает река Иня

История 
Основано в 1973 году.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения — Евгений Анатольевич Сапегин

Экономика 
Предприятия МУП «Кудринское», ООО «Кудрино», ОАО «Златоустовское».

Культура 
МКУК Кудринский КДЦ, представленный двумя СДК: в с. Златоуст и в д. Кудрино

Образование 
МКОУ Тогучинского района "Кудринская средняя школа" и МКОУ Тогучинского района "Златоустовская основная школа". Д/с в с. Златоуст на 20 мест и д/с в д. Кудрино на 40 мест

Связь 
Отделение почтовой связи №427 с. Златоуст, отделение почтовой связи №428 д. Кудрино. Вышка связи "TELE2". АТС "Кудрино" и АТС "Златоуст".

Транспорт 
Автодорога "Тогучин-Златоуст". Ж/д станции Кудрино, Мезениха, Рожневский бор, Мурлыткино.

Ссылки 
 Официальный сайт Кудринского сельсовета

Примечания 

Муниципальные образования Тогучинского района
Сельские поселения Новосибирской области